Wyniki Grand Prix Węgier, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
2004
2004 na Węgrzech